Jacó — personagem bíblico
 Jacob City

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos